Microdon — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Муравьиные журчалки — род мух-журчалок из подсемейства Milesiinae.
 Microdon (растение) — род растений семейства Норичниковые.